En Argentine : 
 Département de Rawson dans la Province de Chubut
 Département de Rawson dans las Province de San Juan